Éris peut désigner :

Mythologie 
 Éris est, dans la mythologie grecque, la déesse de la Discorde.

Astronomie 
 (136199) Éris, en astronomie, est une planète naine qui reste, avec Pluton, l'une des plus grandes connues à ce jour.

Marques et sigles 
 Éris était le nom des cafétérias du groupe Euromarché.
 ÉRIS (Équipe Régionale d'Intervention et de Sécurité) est, en France, le sigle générique des équipes affiliées à l'administration pénitentiaire, chargées de rétablir l'ordre public dans les établissements pénitentiaires, par exemple sujets à des mutineries ou à des refus d'obtempérer.